Stallhofen steht für

 Stallhofen, Marktgemeinde im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Stallhofen (Gemeinde Moosburg), Ortschaft von Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Stallhofen (Gemeinde Schalchen), Ortschaft der Gemeinde Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stallhofen (Gemeinde Wernberg), Ortschaft in der Gemeinde Wernberg im Bezirk Villach-Land in Kärnten